

Sigle 
 Fuerzas Aéreas de la República Española ("Forze aeree della Repubblica spagnola") – aeronautica militare della seconda repubblica spagnola nel periodo che va dal 1931 al 1939

Altro 
 Fare! – partito politico fondato da Flavio Tosi nel 2015
 Fare per Fermare il Declino – partito politico (2012-2014) di orientamento liberale ed europeista
 Farè – cognome italiano